Magneux (Marne)
 Magneux (Haute-Marne)
ook: 
Magneux-Haute-Rive,  Loire